Guy Carleton (ur. 1724, zm. 1808) – brytyjski żołnierz i polityk, generał
 Guy Carlton (ur. 1954, zm. 2001) – amerykański sztangista